Carhart ist der Familienname folgender Personen:

 Raymond Carhart (1912–1975), US-amerikanischer Audiologe und Hochschullehrer
 Timothy Carhart (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler